Emma Richler – scrittrice canadese anglofona
 Martha Richler – disegnatrice e storica inglese
 Mordecai Richler – scrittore e sceneggiatore canadese anglofono
 Nancy Richler – scrittrice canadese